Dijan steht für:

 Dijan (Iran), Ort im Mehraban District, Sarab County, Ost-Aserbaidschan, Iran
 bulgarischer männlicher Vorname, siehe Dejan

Ḑījān steht für:
 Aḑ Ḑījān, Ort im Ar Rawdah District, Gouvernement Schabwa, Jemen

Siehe auch:
 Djian